Delau ist der Name von

 Helga Delau (1946–1998), deutsche Politikerin (CDU)
 Olivier Delau (* 1950), französischer Schriftsteller
 Reinhard Delau (* 1940), deutscher Journalist und Schriftsteller